Calker ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich van Calker (Johann Friedrich August van Calker; 1790–1870), deutscher Philosoph
 Fritz van Calker (1864–1957), deutscher Politiker und Strafrechtsprofessor
 Wilhelm van Calker (1869–1937), deutscher Professor für öffentliches Recht und Völkerrecht